Lechevalier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hubert A. Lechevalier
 Mary P. Lechevalier